Produção — conceito econômico
 Produção (ciência da computação)
 Engenharia de produção — ramo da engenharia

Arte 
 Produção cinematográfica
 Produção musical

Desambiguação